Johann von Eu ist der Name folgender Personen:

 Johann II. von Eu († 1292), Graf von Eu
 Johann III. von Eu († 1302), Graf von Eu und Guînes